Jones kan som auktorsförkortning betyda:

 Almut Gutter Jones
 Clyde Jones
 Clyde J. Jones
 David Lloyd Jones
 Dorothy Jones
 D.A. Jones
 Douglas S. Jones
 Evan Benjamin Gareth Jones
 Frank Morton Jones
 Frederic Wood Jones
 George Neville Jones
 Guinevere Z. Jones
 Henry Gordon Jones
 J. Knox Jones, Jr.
 Julia P.G. Jones
 Kirkland L. Jones
 Marcus E. Jones
 Meredith Leam Jones (1926–1996)
 Norman Sumner Jones
 Rodney H. Jones
 Trevor Jones
 T.A. Jones
 Thomas Rupert Jones
 W. Joe Jones
 William Jones

Robotskapade auktorsförkortningar